Estrela Polar 
Estrela do Norte ou Polaris
Estrela do Sul (astronomia)

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de personagens